Cray kan syfta på:

 Cray, Inc. - ett amerikanskt företag som tillverkar superdatorer

Geografi
 Cray, Wales - en community i Powys, Wales
 Cray, North Yorkshire - en ort i North Yorkshire, England
 Cray, Skottland - en ort i Perth and Kinross, Skottland